

Astronomia
 3019 Kulin – asteroide della fascia principale
 C/1942 C1 Whipple-Bernasconi-Kulin – cometa con orbita iperbolica

Geografia
 Kulin – comune situato nella regione di Wheatbelt, in Australia Occidentale
 Kūlīn – villaggio nel shahrestān di Rey, Iran
 Kulin – villaggio nel distretto di Środa Śląska, voivodato della Bassa Slesia, Polonia
 Kulin – villaggio nel distretto di Włocławek, voivodato della Cuiavia-Pomerania, Polonia
 Contea di Kulin – local government areas nella regione di Wheatbelt, in Australia Occidentale

Persone
 Kulin di Bosnia – bano di Bosnia
 Ayşe Kulin – scrittrice e sceneggiatrice turca
 György Kulin – astronomo ungherese
 Robb Kulin – ex astronauta e ingegnere statunitense

Altro
 Kulin – popolo aborigeno australiano
 Kulin – lingua australiana appartenente alle lingue pama-nyunga